Cyprinidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers, Eigenlijke karpers of Echte karpers
 Paedocyprinidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Acheilognathidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Gobionidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Leuciscidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Tincidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Leptobarbidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Sundadaniodidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers 
 Tanichthyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karpers